Ivan Ivanov (1921–?) bolgár sportlövő, olimpikon
 Ivan Ivanov (1937) bolgár birkózó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1942–2006) bolgár válogatott labdarúgó, kapus
 Ivan Ivanov (1948) szovjet atléta, középtávfutó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1950) bolgár röplabdázó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1956) bolgár íjász, olimpikon
 Ivan Ivanov (1966) bolgár tollaslabdázó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1968) bolgár birkózó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1971) olimpiai bajnok bolgár súlyemelő
 Ivan Ivanov (1972) bolgár tollaslabdázó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1974) bolgár tornász, olimpikon
 Ivan Ivanov (1976) bolgár röplabdázó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1979) kirgiz úszó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1986) bolgár birkózó, olimpikon
 Ivan Ivanov (1988) bolgár válogatott labdarúgó, hátvéd
 Ivan Ivanov (1989) bolgár labdarúgó, középpályás
 Ivan Ivanov (1992) kazak atléta, súlylökő, olimpikon
 Ivan Ivanov (2000) bolgár énekes